Ел Драгон има више значења:

 Ел Драгон (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Драгон, Рестауранте (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Драгон (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Драгон (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Драгон, Хосе Валенсија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику